Combes – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Combes – miasto w USA, w stanie Teksas